A labdarúgó-világbajnokságokra kijutott országok eredményei táblázatba rendezve a részvételek és a lejátszott mérkőzések száma (győzelmek, döntetlenek, vereségek), rúgott-kapott gólok, pontszámok és a legjobb helyezések alapján.

Résztvevők helyezései
2017. július 13. szerint

Megszűnt csapatok és utódállamok

Jelmagyarázat:

Jegyzetek

Kapcsolódó cikkek 
A labdarúgó-világbajnokságok rekordjai

További információk 
 
 

Résztvevői
Sportrekordok